El término macaroni puede referirse a:
 Macarrón (maccheroni), una pasta de origen italiano.
 Macaroni, una moda de Inglaterra.
 Macarrones con queso, un plato de macarrones con queso.